Requiem Canticles — «Заупокойные песнопения», Реквием для контральто и баритона соло, хора и камерного оркестра на латинский канонический текст из римско-католической заупокойной мессы и погребальной службы, написанный Игорем Стравинским в 1966 году.

Строение реквиема 
Произведение состоит из девяти частей:

 Prelude
 Exaudi
 Dies irae
 Tuba mirum (часть секвенции "Dies irae")
 Interlude
 Rex tremendae (часть секвенции "Dies irae")
 Lacrimosa (часть секвенции "Dies irae")
 Libera me
 Postlude

Состав оркестра 

Необычный состав оркестра, исполняющий реквием, состоит из 4 флейт (также пикколо и альтовой флейты), 2 фаготов, 4 валторн, 2 труб, 3 тромбонов, литавр, ксилофона, вибрафона, колоколов, арфы, фортепиано, челесты и струнных.

Примечания

Ссылки 
 Стравинский. Requiem canticles

Произведения Игоря Стравинского